Прасковья Ильинична Голубева (род. 1893, ум. не ранее 1977) — ткачиха, депутат Верховного Совета СССР I созыва.

Родилась в 1893 году в многодетной семье рабочего торфоразработок Ликинской фабрики. В начале 1900-х годов переехала с родителями в Дрезну.

С 1909 года работала на прядильно-ткацкой фабрике. После революции — активистка женсовета. С 1931 года член ВКП(б).

Стахановка, увеличила количество обслуживаемых станков более чем в два раза. В 1936 году награждена орденом Ленина.

В 1937 году избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Во время войны во главе делегации Орехово-Зуевского района часто выезжала на передовую для бесед с бойцами и вручения подарков.

С 1952 года персональный пенсионер союзного значения.

Решением сессии районного Совета присвоено звание «Почётный гражданин Орехово-Зуевского района».

Библиография 
 Как я работаю на шестнадцати платтовских станках [Текст] / П. И. Голубева, ткачиха Дрезненской прядильно-ткацкой ф-ки, депутат Верховного Совета СССР. — [Москва] : Изд. и тип. изд-ва «Моск. рабочий», 1938. — 24 с. : портр.; 17 см. — (Лучший опыт стахановской работы).
 Опыт работы на 16 платтовских станках [Текст] / П. И. Голубева, стахановка-ткачиха автон. Дрезденской прядил.-ткацкой ф-ки, депутат Верховного Совета СССР, орденоносец. — Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939 (Серпухов). — 20 с. : ил., портр.; 22 см. — (Депутаты Верховного Совета СССР — работники текстильной промышленности).

Ссылки 
 http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/rodina.html
 http://www.opexobo-3yebo.ru/history/knigi/page,13,248-kazarma.html
 Прасковья Ильинична Голубева

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Стахановцы
Персональные пенсионеры союзного значения
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Рабочие СССР
Ткачихи